Tito Estatilio Tauro puede referirse a varias personas de la Antigua Roma:

 Tito Estatilio Tauro (cónsul 26 a. C.).— Cónsul sufecto en 37 a. C. y ordinario en 26 a. C.
 Tito Estatilio Tauro (cónsul 11).— Cónsul en 11 d. C.
 Tito Estatilio Tauro (cónsul 44).— Cónsul en 44 d. C.
 Tito Estatilio Tauro (ostiense).— Patrón de un colegio de Ostia.
 Tito Estatilio Tauro (triunviro de la moneda).— Triumvir monetalis en el año 8 a. C.
 Tito Estatilio Tauro Corvino.— Cónsul en 45 d. C.